Карина Олегівна Шемчук (15 лютого 1999 — 9 червня 2021) — українська військова, (лейтенант) Збройних Сил України.

Життєпис 
Карина Шемчук народилася 15 лютого 1999 року.

Вихованка школи-інтернату м. Володимир-Волинського (нині — Володимир-Волинський ліцей «Центр освіти»).

Закінчила Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Була заступником командира роти з морально-психологічного забезпечення 128 ОГШБр. Станом на кінець травня 2021 року, бригада виконувала завдання на Приазов'ї (основна частина) та у Луганській області.

Загинула 9 червня 2021 року під час виконання службових обов'язків. Причина її смерті нині встановлюється.

Залишився батько.

Примітки

Джерела 
 На Донбасі загинула військовослужбовиця ЗСУ. 10.06.2021, 08:22 
 На фронті загинула лейтенант 128-ї Закарпатської гірсько-штурмової бригади. 10.06.2021, 12:51 
 Названо ім'я військовослужбовиці ЗСУ, яка загинула на Донбасі  // Obozrevatel. — 2021. — 10 червня.

Українські воїни, загиблі у російсько-українській війні (з 2014)
Українські воячки, загиблі в російсько-українській війні (з 2014)